Iessik peut désigner à la fois une ville du Kazakhstan et la rivière qui la traverse et qui alimente le lac éponyme.
En outre, un site funéraire situé à proximité de la ville de Iessik, découvert en 1969, est nommé kourgane de Iessik.